Ивана (; Ајтос, 31. јануар 1969), уметничко је име за бугарску фолк и поп-фолк певачицу Вању Тодорову Калудову ().

Биографија 
Рођена је у бугарском граду Ајтос као једино дете у породици Кине и Тодора Калудова. Завршила је економски факултет у Свиштову. Удата је, а 1993. године је родила кћерку Теодору.

Дискографија 
 -{100 патрона}- (2000)
 -{Ивана — Live}- (2001)
 -{Мирише на любов}- (2003)
 -{Без граници}- (2003)
 -{Няма спиране}- (2004)
 -{Доза любов}- (2005)
 -{Празник всеки ден}- (2006)
 -{Hit Collection – mp3}- (2007)
 -{Блясък в очите}- (2008)
 -{10 години любов ... и пак любов}- (2010)
 -{Обяснения не давам}- (2012)
 -{Не давам да се даваме}- (2015)
 -{Същата и не съвсем – 20 години на сцена}- (2019)

Видеографија

Фолклорни спотови​

Тв верзије 

Рођени 1969.
Бугарске певачице
Поп-фолк певачи